Dziennik Warszawski (1825–1829) − miesięcznik naukowo-literacki
 Dziennik Warszawski (1851–1856) − konserwatywne pismo informacyjno-kulturalne założone przez Henryka Rzewuskiego
 Dziennik Warszawski (1864–1914) − od połowy lat 70. XIX wieku jako Varsavskij Dnievnik